Дзержинский сельсовет:

Беларусь 
 Дзержинский сельсовет (Гомельская область) — сельсовет, Лельчицкий район, Гомельская область
 Дзержинский сельсовет (Минская область) — сельсовет, Дзержинский район, Минская область